Sueca kan syfta på:
 Sueca – en typsnittsfamilj

Geografi

Spanien 

 Sueca (kommun), Valencia, Província de València, 
 Sueca (kommunhuvudort), Valencia, Província de València,